O chuabo (em chuabo, EChuwabo) é uma língua falada na região à volta da cidade de Quelimane, na província central da Zambézia, em Moçambique. É uma língua bantu, da grande família Níger-Congo e do grupo das línguas macuas (Emakhuwa).

Ligações externas
 Ethnologue - Língua chuwabo

Chuwabo
Chuwabo